Il singolare del torneo di tennis Visa Tennis Open 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Franco Squillari che ha battuto in finale Luis Horna 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 André Sá (secondo turno)
 Flávio Saretta (primo turno)
 Luis Horna (finale)
 Franco Squillari (Campione)

 Mariano Puerta (quarti di finale)
 Alexandre Simoni (secondo turno)
 Mariano Delfino (secondo turno)
 Iván Miranda (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Visa Tennis Open 2002